Giovanni Maria Mastai Ferretti (1792-1878), pape sous le nom de . 
L'ordre de  fut créé par le pape du même nom le . 
Le boulevard Pie- est une large artère nord-sud de l'est de l'île de Montréal.
Le pont Pie- est un pont routier reliant Montréal à Laval.
Pie- est une station sur la ligne verte du métro de Montréal.